Basso, mot italien pour « bas » peut désigner une voix de basse. En tant que nom propre, Basso peut aussi désigner :

Lieux

 Basso,  arrondissement de la commune de Kalalé (Bénin).
 La forteresse de Basso à Florence (Italie)

Patronyme

 Sebastianus Basso, ( - ?) est le nom latinisé du philosophe français Sébastien Basson
 Lelio Basso, (1903 - 1978), homme politique italien
 Primo Basso (1926 - 2010), professeur, traducteur, romancier et auteur de théâtre
 Alberto Basso, (1931-), historien italien de la musique
 Marino Basso, (1945-), coureur cycliste italien
 Alain Basso, (1963-), compositeur français
 Odile Renaud-Basso (1965-), haute fonctionnaire
 Paolo Basso (1966-), sommelier italo-suisse
 Giandomenico Basso (1973-), pilote de rallye italien
 Grégory Basso, (1974-), comédien et chanteur français
 Ivan Basso, (1977-), coureur cycliste italien
 Adriano Basso (1975-), footballeur brésilien
 Gabriel Basso (1994-), acteur américain
 Pier Luigi Basso (1997-), joueur d'échecs italien